Mareike – diminiutivo frisone del nome Maria
160259 Mareike – asteroide della fascia principale